Шафран (рід) — рід трав'янистих багаторічних рослин родини Півникових (Iridaceae).
 Шафран (пряність) — пряність, що характеризується гіркуватим смаком і йодоформо- або сіноподібним ароматом.

 Шафран Олекса — запорозький полковник, що визначився у протитурецьких походах на початку 17 ст..